Сурен Теодорович Абрамян (; 22 сентября 1910, Баку — 20 ноября 1982, Баку) — советский шахматист; мастер спорта СССР (1938), заслуженный тренер СССР (1960). Судья всесоюзной категории (1955).

Биография 
По образованию -энергетик.

Руководитель шахматной школы бакинского Дворца пионеров (1940 — 70-е гг.). Его учениками были Владимир Багиров, Татьяна Затуловская, Нонна Каракашян, Олег Приворотский (первый тренер Гарри Каспарова), Леонид Листенгартен и другие.

Вёл шахматную рубрику в республиканской газете.

Спортивные достижения

Примечания

Литература 
 
 
 Асриян В. Первый учитель. // «64 — Шахматное обозрение». — 1983. — № 10. — С. 20.

Ссылки 

 Статистика на сайте Sport-stat.ru
 Партии в базе «Нью ин Чесс»

Шахматисты СССР
Шахматные тренеры Азербайджана
Шахматные тренеры СССР
Судьи всесоюзной категории